Aya hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Aya, municipio de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco (España).
 Aya (Miyazaki),  pueblo japonés localizado en el distrito de Higashimorokata, en la Prefectura de Miyazaki, en la isla de Kyūshū, Japón.

Personas
Aya (nombre), nombre de pila femenino en diferentes idiomas.
Aya Endō
Aya Hirano
Aya Hisakawa
Aya Ishiguro
Aya Kamiki
Aya Kitō, escritora víctima de degeneración espinocerebral.
Aya Matsuura
Aya Miyama, futbolista japonesa
Aya Sameshima, futbolista japonesa
Aya Suzaki
Aya Takamoto
Aya Terakawa
Aya Ueto
Aya Nakamura
Aya Shimokozuru

Además
 Aya (mitología), en las mitologías acadia, babilónica y asiria, diosa madre, esposa del dios sol y de la justicia: Shamash.
Aya, un verso o versículo del Corán (plural Ayat).
 AYA siglas de la empresa eibarresa AYA, Aguirre y Aranzabal dedicada a la fabricación de escopetas y rifles.